Фоке (, ) — немецкая и нидерландская фамилия. Известные носители:

 Фоке, Вильгельм Ольберс (1834—1922) — немецкий учёный, врач и ботаник.  
 Фоке, Жоэль Мари (род. 1942) — французский музыковед.
 Фоке, Фре (1910—1989) — нидерландский композитор и музыкальный педагог.

См. также 
 Фокке